Svetozar Miletić bezeichnet:

 einen serbischen Politiker, siehe Svetozar Miletić (Politiker)
 ein nach ihm benanntes Dorf, siehe Svetozar Miletić (Sombor)